L'édition masculine 2000 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Magnus Norman remporte l'épreuve de simple, Martin Damm et Dominik Hrbatý celle de double.

Lauréats 
Magnus Norman remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Gustavo Kuerten. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Martin Damm et Dominik Hrbatý remportent leur  ensemble en battant en finale Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2000) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Sport en Italie en 2000
Rome
Tennis en mai 2000